La Vierge à l'Enfant est le titre de plusieurs tableaux :
 La Vierge à l'Enfant de Sandro Botticelli
 La Vierge à l'Enfant du Pérugin
 La Vierge à l'Enfant d'Andrea Mantegna
 La Vierge à l'Enfant de Mikhaïl Vroubel

Voir aussi 
 La Vierge à l'Enfant avec un ange de Sandro Botticelli.
 La Vierge à l'Enfant avec deux anges de Sandro Botticelli.
 La Vierge à l'Enfant entourée des saints Innocents de Pierre Paul Rubens.
 La Vierge à l'Enfant entre saint Jacques et saint Dominique de Hans Memling.
 La Vierge et l'Enfant entourés de deux anges, sainte Rose et sainte Catherine du Pérugin.
 La Vierge à l'Enfant et saint Joseph de Raphaël.
 La Vierge à l'Enfant avec deux anges et Jean-Baptiste de Sandro Botticelli.
 Vierge à l'Enfant lisant attribué à Jan van Eyck.